Arthur Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Arthur Township (Michigan)
 Arthur Township (Kanabec County, Minnesota)
 Arthur Township (Traverse County, Minnesota)
 Arthur Township (North Carolina)
 Arthur Township (North Dakota)